Парламентские выборы в Финляндии (1970) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 15-16 марта 1970 года.

Результаты выборов

Примечания 

16
1970 год в Финляндии
Финляндия
1970